Vogt von Altensumerau und Prasberg ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Johann Vogt von Altensumerau und Prasberg (1611–1689), deutscher Geistlicher, Bischof von Konstanz
 Sixt Werner Vogt von Altensumerau und Prasberg (1575–1627), deutscher Geistlicher, Bischof von Konstanz